Вулиця Маріїнська — вулиця в Одесі, в історичному центрі міста, від Пироговської вулиці до Італійського бульвару.

Історія 
З 1923 р. до 1941 р. і з 1944 р. до 1997 р. - вулиця Крупської.

Пам'ятки 

У 1891-1893 роках братами інженерами Михайлом і Миколою Лішіними за проектом архітектора О. О. Бернардацці на розі Маріїнської вулиці і Італійського бульвару було споруджено будинок госпіталю Товариства Касперівських сестер милосердя Червоного Хреста (нині - Медичний центр реабілітації матері і дитини).

Пам'ятний знак на честь маршала Радянського Союзу А. Х. Бабаджаняна.

Примітки

Посилання 
Мариинская улица (ранее — Крупской улица) 

Вулиці Одеси